Закревский:
 Закревский, Александр Николаевич (1929—2004) — заслуженный военный лётчик СССР, замглавнокомандующего Военно-воздушных сил СССР по тылу — начальник тыла ВВС, генерал-полковник авиации.
 Закревский, Андрей Осипович (1742—1804) — директор Императорской Академии художеств (1774—1784), президент Медицинской коллегии (1785—1794), Санкт-Петербургский уездный предводитель дворянства; тайный советник.
 Закревский, Аркадий Дмитриевич (1928—2014) — учёный в областях дискретной математики, алгоритмического и логического проектирования, технической кибернетики и информатики.
 Закревский, Арсений Андреевич (1786—1865) — русский генерал, участник Наполеоновских войн, Московский генерал-губернатор.
 Закревский, Дмитрий Андреевич (1769 — до 1835) — генерал-майор Русской императорской армии; участник турецкой войны и польских походов.
 Закревский, Игнатий Платонович (1839—1906) — русский юрист и судебный деятель, тайный советник, сенатор.
 Закревский, Никифор Иванович — морской врач и литератор. В ЭСБЕ его имя указано как Николай.
 
 Закревский, Осип Лукьянович (? — после 1769) — генеральный бунчужный Войска Запорожского.

См. также 
 Закревская
 Закржевский

Примечания